De contacthypothese (ook contacttheorie genoemd) van Gordon Allport is een theorie die stelt dat contacten tussen verschillende (etnische) groepen vooroordelen tussen de verschillende groepen verminderd.

Allport was een Amerikaanse psycholoog die de contacthypothese in 1954 publiceerde in zijn boek 'The Nature of Prejudice'. Sindsdien is de contacthypothese een belangrijk onderdeel geworden van de sociale psychologie en wordt het nog steeds bestudeerd en geïmplementeerd in verschillende contexten.

Gordon Allport definieerde contact als "een interpersoonlijke situatie waarin twee of meer personen in wederzijdse afhankelijkheid betrokken zijn". Hij veronderstelde dat contact tussen verschillende groepen kan leiden tot vier mogelijke uitkomsten: positieve veranderingen in attitudes ten opzichte van de andere groep, geen verandering, negatieve verandering of zelfs versterking van bestaande vooroordelen en stereotypen.Vooroordelen kunnen worden verminderd door gelijkwaardig contact tussen meerderheids- en minderheidsgroepen tijdens het nastreven van gemeenschappelijke doelstellingen (bijvoorbeeld via wet, gewoonte of plaatselijke atmosfeer), en mits het een vorm van contact is die bij leden van beide groepen leidt tot de perceptie van gemeenschappelijke belangen en gemeenschappelijke menselijkheid. (p.281)Om de kans op positieve veranderingen te vergroten, stelde Allport dat er aan vier voorwaarden moet worden voldaan. Ten eerste moet het contact plaatsvinden in een situatie met gelijke status, waarbij de verschillende groepen elkaar als gelijkwaardig beschouwen. Ten tweede moet het contact worden ondersteund door instellingen en autoriteiten die het belang van het contact benadrukken. Ten derde moet het contact plaatsvinden in een context waarin de gemeenschappelijke doelen of belangen van de groepen naar voren komen. Ten slotte moet het contact regelmatig en gestructureerd zijn, zodat er voldoende tijd is om elkaar te leren kennen en eventuele negatieve attitudes te veranderen.

Contacthypothese in het onderwijs 
Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij het toepassen van de contacthypothese. Scholen bieden een omgeving voor contact tussen verschillende groepen mensen. Door het creëren van een inclusieve leeromgeving waarin diversiteit wordt gewaardeerd, kunnen leraren helpen om vooroordelen en stereotypen bij leerlingen te verminderen.

Niet alleen de lespraktijken, maar ook het schoolbeleid in het algemeen kan de contacthypothese toepassen door de school in te richten als een instituut die gelijke kansen bevorderd. Dat kan bijvoorbeeld door diverse leraren aan te nemen en leerlingen kansen te bieden om hun eigen culturele identiteit te delen en te vieren.

Bovendien kan het onderwijs een platform bieden voor het bevorderen van gemeenschappelijke doelen en belangen. Door middel van gemeenschappelijke projecten en activiteiten kunnen studenten van verschillende achtergronden samenwerken en zo hun begrip van elkaar vergroten en hun vooroordelen en stereotypen verminderen. Het onderwijs kan ook bijdragen aan de vermindering van discriminatie door studenten te leren over de geschiedenis en de impact van discriminatie en hen te onderwijzen over gelijkheid en respect voor iedereen.

Het onderwijs kan ook bijdragen aan het verminderen van discriminatie door studenten te leren over de geschiedenis en de impact van discriminatie. Door het onderwijzen van de geschiedenis van discriminatie (bijvoorbeeld over slavernij of de Holocaust), kunnen studenten begrijpen hoe discriminatie zich heeft ontwikkeld en hoe het hun eigen leven en de samenleving als geheel beïnvloedt. Bovendien kunnen ze leren over de vele manieren waarop discriminatie wordt bestreden door activisten en organisaties die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid.

Uitdagingen 
Aan de contacthypothese zijn ook enkele uitdagingen aan verbonden. Ten eerste is het belangrijk om rekening te houden met de context waarin het contact plaatsvindt. Contact tussen verschillende groepen kan alleen effectief zijn als het plaatsvindt in een omgeving die veilig en ondersteunend is, waarin er gelijke machtsverhoudingen zijn en waarin er geen institutionele barrières zijn die de groepen van elkaar scheiden. Daarnaast is het belangrijk om te erkennen dat het hebben van contact alleen niet voldoende is om vooroordelen en discriminatie te verminderen. Het is belangrijk om ook te werken aan het veranderen van attitudes en het verbeteren van structurele en institutionele barrières die discriminatie in stand houden.

Een andere uitdaging bij het toepassen van de contacthypothese is dat het niet altijd mogelijk of praktisch is om contact te hebben tussen verschillende groepen. Bijvoorbeeld in situaties waarin groepen geografisch gescheiden zijn of wanneer er sprake is van diepgewortelde culturele verschillen die het moeilijk maken om gemeenschappelijke grond te vinden. In dergelijke situaties kunnen andere benaderingen, zoals media en campagnes gericht op bewustwording, worden gebruikt om de vooroordelen en discriminatie te verminderen.